Влади́мир Потёмкин
 Потёмкин, Владимир Николаевич (1885—1938) — офицер Русского императорского флота, капитан 1-го ранга, участник Цусимского похода и сражения.
 Потёмкин, Владимир Петрович (1874—1946) — русский педагог, советский государственный и партийный деятель, историк, дипломат.
 Потёмкин, Владимир Яковлевич (1940—2015) — советский авиатор и организатор авиации, заслуженный пилот СССР.